Агава прямая () — суккулент, вид рода  семейства . Очень декоративный вид. Родина вида — Мексика (Пуэбла).

Ботаническое описание

Морфология 
Листья сочные, прямостоячие или немного изогнутые, у основания расширены и резко переходят в линейные, на конце коротко заостренные, по краю слегка хрящеватые, конечная колючка до 2 см длиной. Цветонос выбрасывает длиной до 2,5 м. Розетка густооблиственная, округлой формы. С возрастом становится многорозеточным, образуя группы.

Размножение 
Семенами и отростками.

Природный ареал 
Мексика

Примечания

Литература 
 «Суккуленты» Юрий Белоус, Москва, Эксмо, 2003.
 «Суккуленты» Вольфганг Каволлек, Москва, АСТ, 2002.

прямая
Флора Северной Америки
Суккуленты
Комнатные растения
Растения, впервые описанные в книге Hortus Dyckensis